Filumena oder Filomena ist der Name folgender Personen:

 Philomena von Rom (auch Filumena oder Filomena), der Überlieferung zufolge, christliche Jungfrau, die 302 in Rom enthauptet wurde
 Philomena von Sanseverino (auch Filumena oder Filomena), frühchristliche Märtyrin

Siehe auch:
 Santa Filomena
 Philomena (Vorname)

Weiblicher Vorname